Убы́хский язы́к (самоназвание a-twaxə, twaχəbza) — вымерший язык, согласно генетической классификации языков относящийся к абхазо-адыгской семье. На нём говорили убыхи до начала 1990-х годов. Последний известный носитель языка Тевфик Эсенч умер в 1992 году в Турции в деревне Хаджиосман.

Общие сведения 
Первоначальная зона распространения убыхского языка — Черноморское побережье Кавказа, в настоящее время русифицированный регион Лазаревского, Центрального и Хостинского районов города Сочи.

В 1860-е годы в результате Кавказской войны убыхам был объявлен ультиматум с требованием либо принять российское подданство и переселиться в кубанские степи, либо переселиться в Османскую империю (ныне Турция). В основной своей массе убыхи предпочли выселение в Турцию. После выселения на Кавказе осталось 5—6 семей (около 40 человек), живших в адыгских аулах Кубанской области и около села Головинка, а также отдельные убыхи, смешавшиеся с местным адыгским населением.

В результате язык лишился естественного ареала. В Турции значительно усилилось вытеснение исконных убыхских слов турецкими, которое и до этого имело место. В результате чего, а также из-за ассимиляции с турками и черкесами, на данный момент в Турции проживает до 10 тысяч потомков убыхов; они сильно ассимилированы и говорят на турецком и черкесском языках.

Фонетика 
Убыхский язык известен своей уникальной фонетикой, он является одним из рекордсменов по звуковому разнообразию: по оценкам специалистов, в нём насчитывается 84 согласных звука (фонем), из которых четыре употреблялись только в заимствованных словах, и лишь два гласных. Большее количество согласных звуков наблюдается только в койсанских языках, распространённых в Южной Африке.

Вокализм: в убыхском языке 2 гласных фонемы — /a/ и /ə/.

Консонатизм:

Комментарии

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
   (18.06.2021)
 
 

Абхазо-адыгские языки
Языки Турции
Мёртвые языки
Убыхи